Камарон де Техеда има више значења:

 Општина Камарон де Техеда (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Камарон де Техеда (Камарон де Техеда, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику